Q99 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Q99 FM, une station de radio.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres